Chiostri ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Chiostri (1863–1939), italienischer Künstler und Illustrator des Pinocchio
 Mauro Chiostri (* 1948), italienischer Kanute
 Sophia Chiostri (1898–1944), italienische Malerin, Illustratorin und Ansichtskartenkünstlerin